Ха́уккава́ара () — остановочный пункт и бывший железнодорожный разъезд на 175,1 км перегона Хийтола — Алхо линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в посёлке Хауккаваара Хийтольского сельского поселения Лахденпохском района Республики Карелия. Находится непосредственно на переезде с грунтовой автодорогой  сообщением Хийтола — Алхо на месте бывшего финского разъезда Haukkavaara. Предназначен исключительно для пригородных поездов.

Современное состояние 
По состоянию на 2019 год на остановочном пункте зал ожидания, пассажирский павильон и таблички с указанием названия платформы, а также билетная касса, отсутствуют. На столбе освещения переезда закреплена информационная табличка с расписанием поездов по остановочному пункту. Проездные билеты приобретаются у кондуктора. В качестве посадочной платформы непосредственно у переезда уложены девять деревянных шпал (три в длину и три в ширину). Прочая инфраструктура на остановочном пункте отсутствует.

Пригородное и пассажирское сообщение 
Пригородное движение по остановочному пункту осуществляется двумя парами поездов Кузнечное — Сортавала — Кузнечное.

История 
 
Участок Антреа — Сортавала был открыт 01 ноября 1893 года. Решение о строительстве железной дороги Выборга — до  было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек.
Разъезд Haukkavaara был открыт 15 декабря  года. Целью открытия нового раздельно пункта было связать с железной дорогой промышленные предприятия, находившиеся в конце 19-го века на берегу Ладожского озера, в частности, Пеконлахтинская лесопилка (). Для этого была построена узкоколейная железная дорога Хауккаваара — Пеконлахти длиной чуть более семи километров и шириной 750 мм, шедшая от нового разъезда до залива Пеконлахти (), по которой транспортировался лес для распиловки на лесопилку. Производственные мощности в Пеконлахти позволяли обеспечить занятость многочисленных рабочих. Тем не менее, в 1920-х годах лесопилка постепенно снижала производство и полностью прекратила свою деятельность в 1927 году.

Железнодорожный переезд 
Во время существования разъезда и в ранние советские времена железнодорожный переезд находился в северной горловине разъезда, на современном 175,9 км. Угол грунтовой дороги, образующей железнодорожный переезд, и железнодорожного пути составлял 30°, что противоречило одному из главных требований, предъявляемых к железнодорожным переездам. По этой причине он был перенесён на 400 м южнее.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Хауккаваара на osm.sbin.ru
 Паспорт станции остановочного пункта Хауккаваара на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Хауккаваара на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Хауккаваара на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Хийтола- Янисъярви.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1898 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции